А́ллен () — чоловіче особове ім'я англійського або шотландського походження, що означає «красивий», варіант імені Алан.

 Аллен Айверсон (; 1975) — американський баскетболіст.
 Аллен Вест (; 1961) — американський політичний діяч, колишній військовий.
 Аллен Гінзберг ( 1926—1997) — культовий американський поет, один з основоположників рухів бітників і хіпі.
 Аллен Даллес (; 1893—1969) — колишній керівник резидентури Управління стратегічних служб в Берні (Швейцарія) під час Другої світової війни, директор ЦРУ (1953—1961).
 Аллен Джозеф Персіваль (; 1937) — американський вчений і астронавт.
 Аллен Йорк (; 1989) — канадський хокеїст, воротар.
 Аллен Карлсон (; 1943) — сучасний канадський екофілософ.
 Аллен Карр (; 1934—2006) — борець з курінням, засновник міжнародної мережі клінік «Легкий спосіб».
 Аллен Ньюел (; 1927—1992) — американський вчений у галузі когнітивної психології і штучного інтелекту.
 Аллен Ньюхарт (; 1924—2013) — американський бізнесмен, автор та колумніст.
 Аллен Пінеда Ліндо (; 1974) — учасник колективу The Black Eyed Peas, який виступає під псевдонімом apl.de.ap.

Див. також 
 Ален (ім'я)

Примітки 

Англійські імена
Шотландські імена